Franciaország
Pia, település Pyrénées-Orientales megyében

Egyéb
Pia, Pia Corporation japán jegyiroda és kiadóvállalat
Pia (együttes)